Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 1948 года проводились в Имперском бассейне как среди мужчин, так и среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1948
Международные соревнования по плаванию в Великобритании